

Geografia

Germania 
 Bösingen – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Bösingen, già Grossbösingen – comune nel distretto della Sense (Canton Friburgo)
 Kleinbösingen – comune nel distretto di See (Canton Friburgo)